El 22 de noviembre de 2003, poco después de despegar de Bagdad, Irak, un Airbus A300B4-200F carguero, registrado OO-DLL y propiedad de European Air Transport fue golpeado en la punta del ala izquierda por un misil tierra-aire durante un vuelo programado a Muharraq. El daño sufrido por el ala resultó en un incendio y en la pérdida completa de los sistemas hidráulicos.

Al regresar a Bagdad, la tripulación de tres personas realizó un aterrizaje sin más daños del A300, utilizando el empuje diferencial de los motores como la única manera posible de controlar la aeronave. Esto resultó en una velocidad de aterrizaje mayor a la segura, haciendo que se saliera de la pista hacia un terreno no preparado.

Tripulación 
La tripulación constaba de tres personas: el capitán Eric Gennotte y el primer oficial Steeve Michielsen, ambos belgas, y el ingeniero de vuelo escocés Mario Rofail.

Vuelo y aterrizaje 
Debido al daño en el ala izquierda y la pérdida de combustible, el ingeniero de vuelo tenía que vigilar los motores cuidadosamente. Puesto que el flujo de combustible se había perdido en el lado izquierdo, había que alimentar combustible desde el tanque derecho para mantener el empuje. La supervivencia del equipo dependía del control de potencia exacta de cada motor.

Gennotte y Michielsen fijaron la aproximación final en la pista 33R, pero el avión derivaba a la derecha del rumbo previsto, así que Gennotte decidió utilizar la pista de aterrizaje 33L, más corta. La visibilidad era excelente y los pilotos lograron un descenso controlado. Sabían que, contra toda intuición, no podían disminuir la aceleración antes de tocar tierra sin correr el riesgo de que la nariz o un ala golpearan desastrosamente el suelo.

A unos 400 pies (120 metros) las turbulencias alteran el equilibrio de la aeronave, que se inclina hacia el ala derecha. Ajustando el empuje pudieron controlar el alabeo, pero el avión tocó tierra desviado del centro de la pista. Rofail activó al máximo los inversores de empuje, pero el Airbus se salió de la pista, rodando sobre tierra blanda, levantando una enorme nube de arena y arrastrando una barrera de alambre de púas. La aeronave se detuvo unos 1.000 metros después, muy cerca de un campo minado.

Filmografía 
Este accidente fue presentado en el programa de televisión canadiense Mayday: Catástrofes Aéreas, titulado "Ataque sobre Bagdad". También fue presentado en Mayday: Informe Especial, en el episodio titulado "Zona de Guerra".

Véase también 
 Accidente de aviación
 Anexo:Accidentes más graves de aviación (1953-presente)
 Anexo:Accidentes e incidentes notables en la aviación civil
Sucesos similares
 Derribo del C-130 en Kham Duc en 1968
 Vuelo 123 de Japan Airlines
 Vuelo 232 de United Airlines

Referencias

Enlaces externos 

 Descripción del intento de derribo en Aviation Safety

Accidentes e incidentes aéreos de 2003
Accidentes e incidentes aéreos en Irán
Atentados terroristas en 2003
Irak en 2003
Accidentes e incidentes de DHL
Accidentes e incidentes de Airbus A300
Accidentes e incidentes de Mayday: catástrofes aéreas